Jieshi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jieshi (köpinghuvudort), Guangdong, 
 Jieshi (köping), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar